Carlos Bonet Cáceres – calciatore paraguaiano
 Carlos Carmona Bonet – calciatore spagnolo